Dwork ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Dwork (1923–1998), US-amerikanischer Mathematiker
Cynthia Dwork (* 1958), US-amerikanische Informatikerin
Debórah Dwork, US-amerikanische Historikerin

Dwork, Sonstiges:
 DWork (Software), Digitalisierungsworkflow der Universitätsbibliothek Heidelberg